

Wydarzenia 

 Na tron wstąpił Cyrus II z dynastii Achemenidów.

Zmarli 
 Kambyzes I - władca perski z dynastii Achemenidów, syn Cyrusa I